Sezona Velikih nagrad 1927 je bila tretja in zadnja sezona Svetovnega konstruktorskega prvenstva.

Velike nagrade

Prvenstvene dirke

Pomembnejše neprvenstvene dirke

Prvenstvo konstruktorjev 
Opomba: Uvrščeni so bili konstruktorji, ki so nastopali na vsaj dveh prvenstvenih dirkah.

Viri in opombe 
 
 
 

1927
1927
1927 v športu